Il singolare del torneo di tennis ATP Taipei 1984, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Brad Gilbert che ha battuto in finale Wally Masur 6-3, 6-3.

Teste di serie 

 Brad Gilbert (campione)
 Ramesh Krishnan (semifinali)
 Mike Bauer (secondo turno)
 David Pate (primo turno)

 Terry Moor (primo turno)
 Assente
 Marty Davis (quarti di finale)
 Tom Gullikson (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

ATP Taipei 1984